Csehország
 Ledce, település a Brno-vidéki járásban
 Ledce, település az Észak-plzeňi járásban
 Ledce, település a Hradec Králové-i járásban
 Ledce, település a Kladnói járásban
 Ledce, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Ledce, Kadlín településrésze a Mělníki járásban
 Ledce, Nespeky településrésze a Benešovi járásban